Ацхыда:
 Ацхыда — село в Закавказье
 Ацхыда — платформа Абхазской железной дороги